Stuc, matériau de décoration
 STUC, Société de Transport urbain du Congo, en République démocratique du Congo